Пруска се може односити на:
 Пруска, историјска држава
 Пруска (област)
 Војводство Пруска
 Бранденбург-Пруска
 Краљевска Пруска
 Краљевина Пруска
 Источна Пруска, покрајина Краљевине Пруске
 Западна Пруска, покрајина Краљевине Пруске

Види још 
 Прусија (вишезначна одредница)
 Монашка држава Тевтонских витезова